Đurđic je lahko:
 Đurđic, Ivanska (Hrvaška)
 Đurđic, Križevci (Hrvaška)
 Novi Đurđic (Hrvaška)